Штанко — українське прізвище.

 Відомі носії 
 Штанко Катерина Володимирівна (нар. 1951) — українська художниця та письменниця.
 Штанко Олексій Володимирович (1950—2000) — український художник, заслужений художник України.
 Штанко Володимир Олексійович (​нар. 1981) ​ —​ український художник, ілюстратор дитячих книжок.

Див. також 
 Штанько